Magnus I van Noorwegen (ca. 1024-1047), koning van Noorwegen (1035-1047) en Denemarken (1042-1047)
 Magnus I van Zweden (1240-1290), koning van Zweden (1275-1290)
 Magnus I van Brunswijk (1304-1369), hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1344-1369)
 Magnus I van Mecklenburg (ca. 1345-1384), hertog van Mecklenburg (1383-1384)
 Magnus I van Saksen-Lauenburg (1488-1543), hertog van Saksen-Lauenburg (1507-1543)